Losski ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Onufrijewitsch Losski
 Nikolai Wladimirowitsch Losski